

Geografia 
 Baden ou Bade — estado do Sacro Império Romano-Germânico
 Baden-Baden — cidade da Alemanha
 Marca de Baden — estado do Sacro Império Romano-Germânico
Marca de Baden-Baden — estado do Sacro Império Romano-Germânico
 Marca de Baden-Durlach — estado do Sacro Império Romano-Germânico
Marca de Baden-Hachberg — estado do Sacro Império Romano-Germânico
Marca de Baden-Hachberg-Sausenberg — estado do Sacro Império Romano-Germânico
 Eleitorado de Baden — estado do Sacro Império Romano-Germânico
 Casa de Baden
 Grão-Ducado de Baden — estado do Império Alemão
 Baden-Württemberg — estado federal da Alemanha
 Baden (Suíça) — comuna da Suíça
 Distrito de Baden-Argóvia — na Suíça

 Baden (Pensilvânia) — distrito localizado na Pensilvânia, Estados Unidos

Pessoas 
 Robert Baden-Powell — tenente-general inglês e o fundador do escotismo
 Baden Powell (músico) — violonista brasileiro
 Claus Baden — botânico dinamarquês

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã